Алецький льодовик або Великий Алецький льодовик () — найбільший льодовик у Європі, 24,7 км довжиною. Починається на південних схилах Юнгфрау в Бернських Альпах, Швейцарія і спускається у бік долини Рони. Площа — близько 117,6 км².

Алеч покриває площу 86,63 км (станом на 1973), а з урахуванням площі чотирьох фірнових басейнів, що живлять його — близько 117,6 км (станом на 2002).

Льодовик примітний тим, що, спускаючись по схилах у долину, створив каньйон, чимось схожий на рукотворну дорогу.

Загальна протяжність льодовика Алеч становить близько 24 кілометрів.

У грудні 2001 Великий Алечський льодовик був включений ЮНЕСКО в список Всесвітньої спадщини в складі регіону Юнгфрау — Алеч — Бічхорн.

Примітки

Література

Посилання
Алеч  // ВУЕ
 Великий Алецький льодовик на Glaciers online. 
 Великий Алецький льодовик — Aletschgletscher (PDF; 27 kB) 
 Сайт ЮНЕСКО — регион Юнгфрау-Алеч 

Льодовики Швейцарії